Nurszat Tursunżanow (; ur. 8 lutego 2003) – kazachski skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata seniorów (2019 i 2021), mistrzostw świata juniorów (2019 i 2022), zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży (2020) i zimowych igrzysk azjatyckich dzieci (2019). Medalista mistrzostw Kazachstanu.

Przebieg kariery 
Zaczął jeździć na nartach w wieku ośmiu lat. W lipcu 2015 brał udział w nieoficjalnych letnich mistrzostwach świata dzieci w Garmisch-Partenkirchen, gdzie w kategorii do lat 13 był dziewiętnasty, wyprzedzając dwóch rywali. W grudniu 2016 w Notodden zadebiutował w FIS Cupie, jednak został zdyskwalifikowany. W lipcu 2017 punktował w zawodach Pucharu Karpat w Planicy, plasując się dwukrotnie w trzeciej dziesiątce (w obu konkursach o punkty rywalizowało niespełna 30 zawodników).

W listopadzie 2018, w wyniku odsunięcia od składu po sezonie letnim 2018 starszych reprezentantów Kazachstanu, znalazł się w kazachskiej kadrze na zawody Pucharu Świata w Wiśle. W tym czasie nie miał prawa udziału w konkursach indywidualnych tego cyklu (w Wiśle mógł więc wziąć udział tylko w treningach i rywalizacji drużynowej), a w swoich dotychczasowych startach w zawodach FIS Cupu nie pokonał ani jednego rywala (konkursy tej rangi kończył na ostatniej pozycji bądź był dyskwalifikowany). W zmaganiach pucharowych w Wiśle w serii próbnej przed konkursem drużynowym upadł po wylądowaniu na odległości 79,5 metra, jednak nie doznał poważniejszych obrażeń i przystąpił do głównej części rywalizacji, gdzie indywidualnie uzyskał zdecydowanie najsłabszy wynik (68 metrów, o 14,5 m krócej niż przedostatni rezultat, którego autorem był inny Kazach Nikita Diewiatkin). Reprezentacja Kazachstanu zajęła ostatnie, 11. miejsce, a Tursunżanow już po wylądowaniu miał trudności z pokonaniem przeciwstoku skoczni narciarskiej im. Adama Małysza.

W styczniu 2019 w Lahti wystartował na mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był 61., a drużynowo 14. W lutym 2019 wziął udział w 1. Zimowych Igrzyskach Azjatyckich Dzieci w Jużnosachalińsku, gdzie zajął dziewiąte miejsce w rywalizacji indywidualnej i siódme w konkursie drużyn mieszanych. Na przełomie lutego i marca 2019 wystartował w mistrzostwach świata seniorów, gdzie wziął udział tylko w rywalizacji indywidualnej na skoczni normalnej, odpadając w kwalifikacjach, w których zajął ostatnią, 64. lokatę.

W sierpniu 2019 zdobył pierwsze punkty FIS Cupu w słabo obsadzonych zawodach w Pjongczangu (w obu wystartowało po 22 skoczków), zajmując dwukrotnie 18. pozycję. W grudniu 2019 w Notodden zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się na przełomie siódmej i ósmej dziesiątki.  W styczniu 2020 wziął udział w zimowych igrzyskach olimpijskich młodzieży, zajmując 26. pozycję w konkursie indywidualnym. Na przełomie lutego i marca 2021 w Oberstdorfie po raz drugi w karierze wystąpił w mistrzostwach świata seniorów, zajmując z kazachską kadrą ostatnią, 14. lokatę w rywalizacji drużynowej. W marcu 2022 w Zakopanem wziął udział w mistrzostwach świata juniorów, plasując się na 56. pozycji w zmaganiach indywidualnych.

Tursunżanow stawał na podium mistrzostw Kazachstanu – w lutym 2019 zdobył srebrny medal zarówno na skoczni normalnej, jak i dużej, a w październiku 2019 był drugi na skoczni dużej. Zdobywał również medale mistrzostw kraju w kategoriach juniorskich.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Tursunżanowa na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Tursunżanowa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Starty N. Tursunżanowa na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Urodzeni w 2003
Kazachscy skoczkowie narciarscy